triangel – instrument muzyczny
 triangel – jeden ze standardów hodowlanych gupika